Чичуа — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чичуа, Лонгин Михайлович (1893—1918) — штабс-капитан Корниловского ударного полка, герой Первой мировой войны.
 Чичуа, Мака (род. 1965) — грузинская актриса, художница, визажист и певица.